Golpe

Cinema 
 O Golpe (1955), filme dirigido por Carlos Manga
 Heist (2001), filme dirigido por David Mamet, conhecido em Portugal como O Golpe
 The Big Bounce, filme de 2004 dirigido por George Armitage, conhecido no Brasil como O Golpe
 The Forger (2014), filme dirigido por Philip Martin, conhecido em Portugal como O Golpe

Outros usos 
 Golpe do baú - ato de casar e/ou engravidar por motivos puramente financeiros
 Golpe de Estado - tomada de um governo constitucionalmente legítimo
 Golpe militar -  tomada do poder de um país pelos militares, através de um golpe de Estado
 Fraude

Desambiguações de cinema